Бургоэн () — фамилия.

Известные носители:

 Бургоэн, Жан-Франсуа де (1748—1811) — французский дипломат, писатель, географ и переводчик. 
 Бургоэн, Мари-Терез-Этьенетта (1781—1833) — французская театральная актриса.